Narco peut désigner :

 Diminutif de narcolepsie ou narcotraficant
 Narco, film français réalisé par Tristan Aurouet et Gilles Lellouche, sorti en 2004 ;
 Narco, groupe de rap metal espagnol, originaire de La Macarena, à Séville ;
 Narcos (2015), série télévisée de Netflix.